Il doppio del torneo di tennis Belgian Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Bettina Bunge e Manuela Maleeva che hanno battuto in finale Kathleen Horvath e Marcella Mesker 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Bettina Bunge /  Manuela Maleeva (campionesse)
 Kathleen Horvath /  Marcella Mesker (finale)

 Gabriela Mosca /  Mercedes Paz (quarti di finale)
 Andrea Betzner /  Christina Singer (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Belgian Open 1987